Моніка Нікулеску була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Яніна Вікмаєр.

Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Денісу Аллертову з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2015
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд